Miejscowości i gminy w Rumunii
 Recea – wieś w okręgu Aluta, w gminie Valea Mare
 Recea – gmina w okręgu Braszów
 Recea – wieś w okręgu Braszów, w gminie Recea
 Recea – wieś w okręgu Buzău, w gminie Bisoca
 Recea – wieś w okręgu Harghita, w gminie Tulgheș
 Recea – wieś w okręgu Jassy, w gminie Țibănești
 Recea – wieś w okręgu Sălaj, w gminie Vârșolț